De sju systrarna eller Sju systrar kan syfta på:

 De sju systrarna (företag) – en kartell av oljebolag som existerade vid mitten av 1900-talet
 De sju systrarna (roman) – (The Seven Sisters), roman (2002) av Margaret Drabble
 Sju systrar – en norsk TV-serie, originaltitel Familiesagaen De syv søstre
 Sju systrar –  Atlas sju döttrar, se Plejaderna (mytologi)
 Sju systrar (lyriksamling) – Leena Helka, Nya lyrikserien (1962)
 Sju systrar : noveller – en bok av Eva Berg
 Sju systrarna – en öppen stjärnhop i Oxens stjärnbild, se Plejaderna (stjärnhop)
 Stalins sju systrar – sju höghus i Moskva, se Stalinskraporna

Se även
Sju Sjungande Systrar – en kristen sånggrupp
Det satt sju systrar – en roman av Karin Michaëlis
 De syv søstre –  en bergsformation på ön Alsten i norra Norge
 De syv søstrene (vattenfall) – ett vattenfall vid Geirangerfjorden i västra Norge
Seven Sisters – flera